Personen
 Alan Weiss, een Amerikaanse pianist
 Christian Weiss, een Oostenrijkse schaker
 Egon Weiss (1880-1953), Oostenrijks rechtsgeleerde
 Ernst Weiss (1884-1940), Oostenrijks schrijver
 Isidore Weiss, een Franse dammer 
 Jean-Jacques Weiss (1827-1891), Frans journalist en politiek redacteur van Journal des Débats
 Johannes Weiss (1863-1914), Duits protestants nieuwtestamenticus
 Johnny Weiss (1963), Amerikaans worstelaar
 Katharina Weiss (1834-1911), Zwitserse fotografe
 Konrad Weiss (1880-1940), Duits schrijver
 Michael Weiss (kunstrijder) (1976), Amerikaans kunstrijder
 Michael Weiss (triatleet) (1981), Oostenrijks triatleet
 Michael Weiss (zwemmer) (1991), Amerikaans zwemmer
 Paul Weiss (psycholoog), een Amerikaans psycholoog
 Peter Weiss (1916-1982), een Duits-Zweedse schrijver, beeldend kunstenaar en graficus
 Pierre-Ernest Weiss, een Franse natuurkundige
 Sabine Weiss (1924-2021), Zwitsers-Franse fotografe
 Sylvius Leopold Weiss, een Duitse barokcomponist
 Vladimír Weiss (1939), een Slowaaks voetballer en vader van Vladimír Weiss (1964)
 Vladimír Weiss (1964), een Slowaaks voetballer, voetbalcoach en vader van Vladimír Weiss (1989)
 Vladimír Weiss (1989), een Slowaaks voetballer en zoon van Vladimír Weiss (1964)
 Weiss (botanicus), een botanicus
 Walter Weiss (1890–1967), een Duitse militair
 Yitzchok Tuvia Weiss, Israëlisch opperrabbijn
 Overig
 Weiss (merk), een Duits historisch motorfietsmerk
 Fall Weiss, een operatie tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Zetje van Weiss, standaardcombinatie bij het dammen

Zie ook 
 Weisz (doorverwijspagina)